Viviers peut faire référence à :

Toponymie 
 Viviers, commune française de l'Ardèche ;
 Viviers, ancienne commune française de la Creuse, auj. intégrée à Tercillat ;
 Viviers, ancienne commune française de la Mayenne, auj. intégrée à Torcé-Viviers-en-Charnie ;
 Viviers, commune française de la Moselle ;
 Viviers, commune française de l'Yonne ;
 Le Vivier, commune française des Pyrénées-Orientales.

Voir aussi 
 Viviers-du-Lac, commune française de Savoie ;
 Viviers-le-Gras, commune française des Vosges ;
 Viviers-lès-Lavaur, commune française du Tarn ;
 Viviers-lès-Montagnes, commune française du Tarn ;
 Viviers-lès-Offroicourt, commune française des Vosges ;
 Viviers-sur-Artaut, commune française de l'Aube ;
 Viviers-sur-Chiers, commune française de Meurthe-et-Moselle.

Site naturel 
 Le Terril des Viviers est également appelé Site de grand intérêt biologique des Viviers, Gilly, Charleroi, Belgique.

Édifices 
 Château des Viviers à Jurbise (Belgique). Anciennement à la famille de la Barre d'Erquelinnes ;
 Château de Viviers à Viviers dans l'Yonne (France) ;
 Château de Viviers-lès-Montagnes dans le Tarn (France).

Patronyme 
 Guillaume Clément de Viviers (mort en 1701), chef d'escadre de la Marine royale ;
 Didier Viviers (1963), historien et archéologue, 65e recteur de l'Université libre de Bruxelles.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France